La Coppa di Francia 2007-2008 è la 32ª Coppa di Francia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano 54 squadre (16 iscritte alla LNB Pro A 2007-2008, 18 della Pro B, 17 della Nationale Masculine 1, 2 della Nationale Masculine 2 e 1 2 della Nationale Masculine 3). Le migliori dieci squadre al termine della LNB Pro A 2006-2007 entrano in gioco direttamente ai sedicesimi di finale.

Partite

Primo turno

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2007-2008
Match des champions 2007
Semaine des As 2008

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008
Coppa di Francia di pallacanestro maschile